Lucio Valerio Publicola – politico e militare romano, tribuno consolare nel 394 a.C., 389 a.C., 387 a.C., 383 a.C. e 380 a.C.
 Marco Valerio Publicola – politico romano, console nel 355 a.C. e 353 a.C.
 Publio Valerio Publicola – politico romano, console nel 509, 508, 506 e 504 a.C.
 Publio Valerio Publicola – politico romano, console nel 475 e 460 a.C.
 Publio Valerio Publicola – politico romano, console nel 352 a.C.
 Valerio Publicola – politico romano del IV secolo